Kostelů zasvěcených svatému Benediktu je více:

 Kostel svatého Benedikta z Nursie (Krnov)
 Kostel svatého Benedikta (Lučice)
 Kostel svatého Benedikta (Praha)
 Kostel svatého Benedikta (Pustiměř)
 Kostel svatého Benedikta (Praha, Staré Město) – zaniklý